La Pierre-qui-vire steht für:
 Abbaye de la Pierre-Qui-Vire, Benediktinerkloster bei Saint-Léger-Vauban, Département Yonne, Frankreich
 Abbaye de la Pierre-qui-Vire (Käse), Käsesorte
 Boulette de la Pierre-qui-Vire, Käsesorte

Megalithmonumente in Frankreich:
 La Pierre-qui-vire (La Rochepot), Dolmen bei La Rochepot, Département Côte-d’Or
 La Pierre-qui-vire (Colombe-lès-Vesoul), Dolmen bei Colombe-lès-Vesoul, Département Haute-Saône
 La Pierre-qui-vire (Cheffois), Dolmen bei Cheffois, Département Vendée
 La Pierre-qui-vire (Bois-Plage-en-Ré), Menhir bei Bois-Plage-en-Ré, Département Charente-Maritime
 La Pierre-qui-vire (Gurgy-le-Château), Menhir in Gurgy-le-Château, Département Côte-d’Or